A 2006. évi téli olimpiai játékokon a műkorcsolya női egyéni versenyszámának rövid programját február 21-én, a kűrt február 23-án rendezték. Az aranyérmet a japán Arakava Sizuka nyerte meg, Ő lett a téli olimpiai játékok történetének első japán versenyzője, aki megnyerte a női egyéni műkorcsolya versenyszámot. Az ezüstérmes az amerikai Sasha Cohen, a bronzérmes az orosz Irina Szluckaja lett. A Magyarországot képviselő Sebestyén Júlia a 18., Pavuk Viktória a 23. helyen végzett.

Eredmények 
A rövid program első 24 helyezettje vehetett részt a kűrben. A rövid programban és a kűrben kapott pontszámok összessége határozta meg a végső sorrendet. A rövidítések jelentése a következő:

 Q: továbbjutás helyezés alapján

Rövid program

Kűr

Összesítés

Jegyzetek

Források 

Műkorcsolya a 2006. évi téli olimpiai játékokon